Kristina Saská (24. září 1461, Torgau – 8. prosince 1521, Odense) byla jako manželka krále Jana I. královna Kalmarské unie, jež spojovala Dánsko, Norsko a Švédsko.

Biografie 
Kristina byla nejstarší z dětí Arnošta Saského a jeho manželky Alžběty Bavorské. Jejím bratrem byl Fridrich III. Saský. Dne 6. září roku 1478 se provdala za dánského korunního prince, třetího syna krále Kristiána I., pozdějšího krále Jana I. Dánskou královnou byla korunována v Kodani v roce 1483, současně měla i titul švédské královny, ale kvůli opozici Stena Sture staršího ho fakticky získala až v roce 1497 a teprve roku 1499 byla korunována v Uppsale.

V této době procházela Kalmarská unie značnými turbulencemi. V roce 1500 se královský dvůr přesunul do Odense před morem, který vypukl v Kodani. 1501 Švédové povstali proti Janovi, který prchl ze Stockholmu a nechal Kristinu na stockholmském hradě, který oblehly Sturovy jednotky. Kristina statečně odolávala 8 měsíců, ale 9. května 1502, tři dny předtím, než se král vrátil z Dánska s pomocnou flotilou, se musela vzdát. Z 1000 mužů posádky zůstalo pouze 70 naživu, z toho 60 raněných. Královně měl být zaručen volný pohyb, ale přesto musela rok strávit v klášteře ve Vadsteně, dokud nebyla manželem osvobozena. Po návratu do Dánska v říjnu roku 1503 žila odděleně od svého manžela s vlastním dvorem v Næsbyhovedu v Odense.

Kristina byla žena velmi zbožná, se silným vztahem ke katolické víře. Založila dva ženské kláštery, jeden v Kodani a druhý v Odense. Byla podporovatelkou literatury a sakrálního umění.

Po smrti krále Jana v roce 1513 žila královna Kristina na zámku Næsbyhovet v Odense. Zde také 8. prosince roku 1521 v 60 letech věku zemřela a byla pochována v místní katedrále sv. Knuta po boku svého manžela, pod okázalým náhrobkem s jejich vyobrazením, který nechala vybudovat.

Rodina a potomci 
Z manželství královny Kristiny a krále Jana vzešlo šest potomků – pět synů a dcera, z nichž však pouze třetí syn – následník trůnu a dcera se dožili dospělosti:
 Jan (*/† 1479)
 Arnošt (*/† 1480)
 Kristián II. (1. července 1481 – 25. ledna 1559), král Kalmarské unie, ⚭ 1515 Isabela Habsburská (18. července 1501 – 19. ledna 1526
 Jakub (*/† 1482)
 Alžběta (24. června 1485 – 10. června 1555), ⚭ 1502 Jáchym I. Nestor Braniborský (21. února 1484 – 11. července 1535), kurfiřt braniborský
 František (15. července 1497 – 1. dubna 1511)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1042/origin/170/
 https://web.archive.org/web/20110526104352/http://www.royaltyguide.nl/families/wettin/saxonyernst1.htm
 http://www.thepeerage.com/p10351.htm#i103503

Wettinové (ernestinská větev)
Dánské princezny
Dánské královny
Norské královny
Švédské královny
Šlesvicko-holštýnské vévodkyně
Zakladatelé klášterů
Narození v roce 1461
Narození 24. září
Narození v Torgau
Úmrtí v roce 1521
Úmrtí 8. prosince
Úmrtí v Odense
Pohřbení v katedrále v Odense
Ženy